Strela (russisch ‚Стрела‘ ‚Pfeil‘) steht für:

 Strela (Trägerrakete), russische Trägerrakete
 Strela (Satellit), Serie von militärischen sowjetischen/russischen Kommunikationssatelliten
 Strela (ISS), russische Kräne an der Internationalen Raumstation ISS
 Strela (Uhren), Uhrenmodellreihe von Poljot

sowjetische Boden-Luft-Raketen:
 9K31 Strela-1, Kurzstrecken-Flugabwehrfahrzeug
 9K32 Strela-2, schultergestützte Luftabwehrrakete 
 9K34 Strela-3, schultergestützte Luftabwehrrakete
 9K35 Strela-10, Kurzstrecken-Flugabwehrfahrzeug

Strela oder Střela steht für folgende geographischen Objekte:
 Strela (Berg), Berg im Kanton Graubünden, Schweiz
 Střela (Berounka), Fluss in Tschechien
 Střela, Ortsteil von Strakonice, Okres Strakonice, Tschechien
 Střela, anderer Name für Bystra (Metuje), Fluss in Polen und Tschechien